Osoby:
 Thengo Maloya – malawski dyplomata

Inne:
 maloya – taniec
 Maloya AG – szwajcarski producent opon

Zobacz też:
 Maloja